Jabberwocky peut renvoyer à :

Littérature et bande dessinée 
 Jabberwocky, poème se trouvant dans le livre De l'autre côté du miroir de Lewis Carroll.
 Jabberwocky, manga de .

Cinéma et télévision 
 Jabberwocky, court métrage réalisé par Jan Švankmajer ;
 Jabberwocky, film de Terry Gilliam sorti en 1977 ;
 , série télévisée américaine pour les enfants, ayant duré deux saisons au début des années 1970 ;
 Jabberwocky, nom de certains prix du Festival international du film Etiuda & Anima de Cracovie.
 Jabberwocky, un personnage de la série Once Upon a Time in Wonderland
 Jabberwocky, un antagoniste dans le film Alice au pays des merveilles de Tim Burton sorti en 2010.

Musique 
 Jabberwocky, groupe électro-pop français ;
 Jabberwocky, chanson de Colette Magny.
 Jabberwocky, album opera rock issu de la collaboration entre Clive Nolan et Oliver Wakeman en 1999
 Jabberwocky, précédent nom (avant 2014) du groupe Heart of Wolves

Autres 
 Jabberwocky, jeu de cartes.

Voir aussi 
 La Nuit du Jabberwock, roman policier de Fredric Brown ;

Homonymie de titre